Stauffer se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Jay R. Stauffer
 Hans Ulrich Stauffer